Basilica di Santa Giulia - chiesa di Bergamo
 Chiesa di Santa Giulia - chiesa di Bonorva
 Chiesa di Santa Giulia - chiesa di Brescia
 Chiesa di Santa Giulia - chiesa di Carpi
 Chiesa di Santa Giulia - chiesa di Cazzago San Martino
 Chiesa di Santa Giulia - chiesa di Centaura, frazione di Lavagna
 Chiesa di Santa Giulia - chiesa di Grole, frazione di Castiglione delle Stiviere
 Chiesa di Santa Giulia - chiesa di Livorno
 Chiesa di Santa Giulia - chiesa di Lucca
 Chiesa di Santa Giulia - chiesa di Paitone
 Chiesa di Santa Giulia - chiesa di Pian Camuno
 Chiesa di Santa Giulia Billiart - chiesa del quartiere Tuscolano di Roma
 Chiesa di Santa Giulia - chiesa di Torino